3-й национальный чемпионат Белоруссии по футболу проходил с 17 июля 1993 года по 18 июня 1994 года. Победителем в третий раз подряд стало минское «Динамо».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги:
 «Шинник» (Бобруйск) (1-е место во Второй лиге сезона 1992/93, дебютант первой лиги)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1992/93:
 «Обувщик» (Лида)
 «Торпедо» (Жодино)

Переименования команд:
 «Беларусь» сменила название на «Динамо-93».

Итоговая таблица

Результаты матчей

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Фандок» (средний показатель — 3572 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Торпедо Минск» (средний показатель — 1568 зрителей).
 На счету хозяев 103 выигрыша (58,2 %), гостей — 74 (41,8 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — «Динамо Минск» (27 очков из 30).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Динамо Минск» (25 очков из 30).
 Самый популярный счёт — 1:0 (52 матча).
 Наибольшее количество крупных побед — «Динамо Минск» (11).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Строитель» (7).
 168 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 8 хет-триков и 41 дубль.
 Реализовано 37 пенальти из 58 назначенных (63,8 %).
 Самая крупная победа — 8:0 (матч «Динамо Минск» — «Шахтёр»).
 Самый крупный счёт — 8:0 (матч «Динамо Минск» — «Шахтёр»).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Примечания

См. также 
 Вторая лига Белоруссии по футболу 1993/1994
 Третья лига Белоруссии по футболу 1993/1994
 Кубок Белоруссии по футболу 1993/1994

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Белоруссии в 1993 году
Спорт в Белоруссии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994